San Felipe bezeichnet folgende mexikanische Municipios:

* Municipio San Felipe (Guanajuato)
 Municipio San Felipe (Yucatán)